Die 2. Unihockey-Europameisterschaft der Herren wurde im Mai 1995 in der Schweiz ausgetragen.

Finnland konnte im Finale am 20. Mai Titelverteidiger Schweden im Penaltyschießen besiegen. Die EM 1995 in der Schweiz war die zweite und auch die letzte. Mit Japan war bereits in der Schweiz eine nicht-europäische Mannschaft zugelassen worden. Stattdessen wurde 1996 die erste Unihockey-Weltmeisterschaft ausgetragen.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endstand

Siehe auch 
 Unihockey-Europameisterschaft 1994

 Unihockey-Europameisterschaft der Frauen 1995

 Unihockey-Europameisterschaft

Weblinks 
 EM 1995 auf floorball.org

Unihockey 1995

Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Europameisterschaft 1995